Бракамонтес има више значења:

 Бракамонтес (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бракамонтес (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику